Апте — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Апте, Нараян (1911—1949) — индийский активист и предприниматель.
 Апте, Хари Нараян (1864—1919) — индийский писатель, писавший на языке маратхи.